Everardus Warffemius ("Warf") (1885-1969), Nederlands glazenier en schilder
 Piet Warffemius (1956), Nederlands beeldhouwer en schilder